Mutsunonychus is een geslacht van hooiwagens uit de familie Triaenonychidae.
De wetenschappelijke naam Mutsunonychus is voor het eerst geldig gepubliceerd door Suzuki in 1976.

Soorten
Mutsunonychus is monotypisch en omvat slechts de volgende soort:
 Mutsunonychus fuscus

Triaenonychidae